

Architettura 
 Tomba Brion – edificio funerario dell'architetto veneziano Carlo Scarpa.

Geografia 
 Francia
 Brion – comune francese nel dipartimento dell'Ain
 Brion – comune francese nel dipartimento dell'Indre
 Brion – comune francese nel dipartimento dell'Isère
 Brion – comune francese nel dipartimento della Lozère
 Brion – ex comune francese nel dipartimento del Maine e Loira
 Brion – comune francese nel dipartimento della Saona e Loira
 Brion – comune francese nel dipartimento della Vienne
 Brion – comune francese nel dipartimento della Yonne
 Brion-près-Thouet – comune francese nel dipartimento del Deux-Sèvres
 Brion-sur-Ource – comune francese nel dipartimento della Côte-d'Or
Venezuela
 Brión – comune del Venezuela

Altro 
 Brion – variante del nome proprio Brian
 Brion – condottiero irlandese